Чжа́о Та́о (, род. 28 января 1977, Тайюань) — китайская актриса.

Биография 
В детстве училась классическому китайскому танцу. В 1996 поступила на отделение фольклорного танца в Пекинскую хореографическую академию. После её окончания преподавала хореографию в тайюаньском колледже, где её нашел режиссёр Цзя Чжанкэ, готовившийся к съёмкам фильма Платформа. С тех пор они работают вместе, в 2012 они поженились.

Фильмография 
 2000 — Платформа (Цзя Чжанкэ)
 2002 — Неизведанные радости (Цзя Чжанкэ)
 2004 — Мир (Цзя Чжанкэ)
 2006 — Натюрморт (Цзя Чжанкэ)
 2007 — Наши десять лет (Цзя Чжанкэ, короткометражный)
 2008 — Сити 24 (Цзя Чжанкэ)
 2008 — Танец Дады (Юань Чжан)
 2008 — Любовь на реке (Цзя Чжанкэ)
 2010 — Десять тысяч волн (Исаак Жюльен)
 2011 — Шун Ли и поэт (Андреа Сегре; Премия «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль)
 2011 — 3.11, чувство дома (коллективный проект)
 2013 — Прикосновение греха (Цзя Чжанкэ)
 2015 — И горы сдвигаются с места (Цзя Чжанкэ)
 2018 — Пепел — самый чистый белый (Цзя Чжанкэ)

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Тайюане